Saint-Clair puede referirse a: 

 Saint-Clair, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Clair, comuna francesa situada en Lot.
 Saint-Clair, comuna francesa situada en Tarn y Garona.
 Saint-Clair, comuna francesa situada en Vienne.